Покорний, Покорни

 Адольф Покорний (1895 — після 1947) — нацистський лікар, фігурант Нюрнберзького процесу.
 Амос Покорни (1890—1949) — чеський шахіст та журналіст.
 Покорний Григорій Михайлович (? — ?) — український радянський діяч, народний комісар соціального забезпечення Української СРР (1926—1934).
 Карел Покорни (1891—1962) — народний художник ЧССР, лауреат Державної премії ЧССР.
 Лукаш Покорний — чеський футболіст
 Покорний Михайло Францович (1886—1948) — художник та архітектор.
 Петер Покорни (* 1989) — угорський футболіст, воротар.
 Рудольф Покорний (1796—1846) — чеський письменник і перекладач.
 Франц Покорни (1729—1794) — скрипаль та композитор.
 Юліус Покорний (1887—1970) — мовознавець, фахівець з кельтських мов та порівняльно-історичного мовознавства.